Localidades nos Estados Unidos
 Elberta (Alabama)
 Elberta (Michigan)
 Elberta (Utah)

Desambiguações de topônimos